Cascarudo es un término usado en el Cono Sur . para las siguientes acepciones:

Nombre común de muchas especies de escarabajos, especialmente de la familia Scarabaeidae.
Nombre común de los peces callíctidos de los géneros Hoplosternum y Callichthys.
Bebida preparada con porciones proporcionales de Cerveza y Gaseosa sabor fanta.